Morvilliers, commune française de l'Aube ;
 Morvilliers, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Philippe de Morvilliers (1380 - 1438), magistrat, conseiller et premier Président du Parlement de Paris.
 Jean de Morvillier (1506-1577), homme d'Église et homme politique français.
 Pierre de Morvilliers, chancelier de France de 1461 à 1465 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France